A Usina Hidrelétrica de Cachoeirinha está está localizado no estado do Paraná, no rio Chopim, entre os municípios de Honório Serpa e Clevelândia.

É uma usina hidrelétrica do complexo hidrelétrico de São João - Cachoeirinha com potência instalada de 45MW.

Cachoeirinha